Истр — многозначный термин.

 Истр () — город во Франции, в департаменте Буш-дю-Рон.
 Истр — округ во Франции.
 «Истр» — футбольный клуб из одноимённого города.
 Истр () — древнее название нижнего течения реки Дунай с VIII в. до н. э.
 Гистрия, или Истр () — древнегреческая колония в устье Дуная.
 Истр () — древнегреческий писатель александрийской эпохи.
 ИСТР — советская художественная группа 1925—1928 годов.

См. также 
 Истра